Селевк () — грецьке ім'я, антропонім, топонім.

Правителі 
 Базилевси Держави Селевкідів:
Селевк I Нікатор — базилевс Держави Селевкідів у 358—281 роках до н. е.
 Селевк II Каллінік — базилевс Держави Селевкідів у 246—225 роках до н. е.
 Селевк III Керавн — базилевс Держави Селевкідів у 225—223 роках до н. е.
 Селевк IV Філопатор — базилевс Держави Селевкідів у 187—175 роках до н. е.
Селевк V Філометор — базилевс Держави Селевкідів у 126—125 роках до н. е.
 Селевк VI Епіфан Нікатор — базилевс Держави Селевкідів у 96—95 роках до н. е.
 Селевк VII Кібіозакт — гіпотетичний базилевс Держави Селевкідів.
Селевк (син Антіоха I) —  син Антіоха I, співправитель батька у 280-266 роках до н. е.

 Селевк Боспорський —правитель Боспорського царства в 433/432—429/428 роках до н. е.

Інші 
 Селевк Александрійський — античний граматик.
 Селевк Селевкійський — античний астроном.
 Селевк — ритор, товариш Юліана Відступника.
 Селевк — префект преторія.
 Селевк — римський імператор-узурпатор.